David Keith peut désigner :
 David Keith (1954-), un acteur, producteur et réalisateur américain ;
 David Keith (1963-), un professeur de physique appliquée et de politique publique canado-américain ;
 David Keith (1973-), un batteur, compositeur et producteur américain.